Sadowski leitet sich von dem russischen Wort "сад" = Garten ab. (Ботанический сад = Botanischer Garten). Demzufolge ist Sadowski der „Gärtner“ und Sadowskaja die „Gärtnerin“.

 Andrei Dmitrijewitsch Sadowski (1880–1927), russischer Revolutionär, sowjetischer Staatsmann
 Dieter Sadowski (* 1946), deutscher Ökonom
 Gabriele Sadowski (* 1964), deutsche Chemikerin
 George G. Sadowski (1903–1961), US-amerikanischer Politiker
 Jan Nepomuk Sadowski (1814–1897), polnischer Jurist, Archäologe und Journalist 
 Jonathan Sadowski (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Michail Alexandrowitsch Sadowski (1904–1994), russischer Geophysiker
 Michail Wissarionowitsch Sadowski (* 1948), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Sergey Iosifowitsch Sadowski (1933), Sowjetischer Oberstleutnant, russischer Dichter
 Wissarion Dmitrijewitsch Sadowski (1908–1991), russischer Metallkundler und Hochschullehrer
 Wolfgang Sadowski (* 1937), deutscher Gewichtheber und Berliner Bezirksverordneter (CDU, parteilos)
 Zoi Sadowski-Synnott (* 2001), neuseeländische Snowboarderin
 Zygmunt Sadowski (1946–2003), polnischer Militär

Siehe auch:
 Sadowsky
 Szádowsky